Аван — древнє місто області Елам
 Аван — село, Вяземський район, Хабаровський край, Росія